Osoby o tym nazwisku:
 Amwrosij Buczma – ukraiński aktor i reżyser
 Jan Buczma – polski wojskowy
 Jerzy Buczma – polski wojskowy i inżynier mechanik
 Kazimierz Buczma – polski wojskowy i działacz państwowy